

Cinema 
 The Contractor - Rischio supremo (The Contractor) – film del 2007 diretto da Josef Rusnak
 Revenge - Vendetta privata (The Contractor) – film del 2013 diretto da Sean Olson
 The Contractor – film del 2022 diretto da Tarik Saleh

Guerra 
 Contractor – termine generico per indicare una compagnia militare privata e, per estensione, i dipendenti della stessa
 Defence contractor – industria della difesa

Nautica 
 Contractor – nave mercantile britannica di proprietà della Compagnia delle Indie varata nel 1779